Handball-Bundesliga 2014/2015 är den historiskt 38:e upplagan av Tysklands högsta division i handboll för herrar. Säsongen spelades mellan den 23 augusti 2014 och den 5 juni 2015, med THW Kiel som regerande mästare. Efter att HSV Hamburg först nekades elitlicens på grund av dålig ekonomi, men sedan tilläts att delta, består upplagan av 19 lag, till skillnad från det vanliga antalet, 18 lag.

THW Kiel försvarade sin titel och blev tyska mästare för 20:e gången.

Tabell 
Not: Lag 1 tyska mästare och kvalificerade för Champions League, lag 2-3 kvalificerade för Champions League, lag 4-5 kvalificerade för EHF-cupen, lag 16-19 ned till 2. Handball-Bundesliga.

Referenser 
 https://web.archive.org/web/20141212083022/http://www.dkb-handball-bundesliga.de/dkb-hbl/dkb-handball-bundesliga/table 

2014 i Tyskland
2015 i Tyskland
Handball-Bundesliga 2014/2015
Handbollssäsongen 2014/2015